Funtore – in matematica, concetto legato alla teoria delle categorie
 Funtore – in informatica, costrutto di programmazione che permette ad un oggetto di essere invocato o chiamato come se fosse una funzione ordinaria, solitamente con la stessa sintassi